Секундин — имя, которое носили некоторые святые:

 Секундин Армахский, епископ  
 Секундин Африканский, мученик, пострадал вместе с Верулом, Сирицием, Феликсом, Сервулом, Сатурнином, Фортунатом и иными 26 товарищами в Западной и Северной Африке от вандалов, память 21 февраля 
 Секундин Испанский, мученик, пострадал во времена императора Диоклетиана, память 21 мая  
 Секундин из Паннонии, мученик, пострадал вместе с Агриппином, Максимом, Фортунатом и Марциалом, память 15 июля

См. также 
 Секундина (погибла в 250 году) — святая дева, мученица Римская. День памяти — 15 января. Была запорота до смерти во время гонений при императоре Деции Траяне в Риме .

Примечания 

Святые по алфавиту